Bataille de Montjuïc peut désigner :

 Bataille de Montjuïc (1641)
 Bataille de Montjuïc (1705)